La C standard library o llibreria estàndard de C és un conjunt de seccions de l'estàndard ISO C que descriu una col·lecció de fitxers de capçalera (.h) i rutines de llibreria usades per a implementar operacions comunes en el llenguatge de programació Llenguatge C, com l'entrada/sortida i la gestió de cadenes de text.

Llenguatge de programació C
Biblioteques de programari